Тюзі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Тюзі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя